Щаново — название населённых пунктов:

Польша 
 Щаново — деревня в гмине Картузы Поморского воеводства.

Россия 
 Щаново — деревня в Вашкинском районе Вологодской области.